Goldschmidt (גאָלדשׁמידט) is een van oorsprong joodse naam die naar de volgende personen kan verwijzen:

 Adolph Goldschmidt (1863 - 1944), Duits kunstcriticus;
 Berthold Goldschmidt (1903 - 1996), Duits-Brits componist;
 Gusta Goldschmidt (1913 - 2005), Nederlands luitpionier;
 Hans Goldschmidt (1861 - 1923), Duits scheikundige, zoon van Theodor Goldschmidt;
 Jenny Goldschmidt (1950), Nederlands juriste
 Meïr Aaron Goldschmidt (1819 - 1887), Deens uitgever en schrijver;
 Richard Benedikt Goldschmidt (1878 - 1958), Duits-Amerikaans geneticus;
 Rudolf Goldschmidt (1876 - 1950), Duits uitvinder;
 Saskia Goldschmidt (1954), Nederlands schrijfster, zuster van Tijs Goldschmidt
 Theodor Goldschmidt (1817 - 1875), Duits scheikundige;
 Tijs Goldschmidt (1953), Nederlands schrijver en bioloog;
 Victor Mordechai Goldschmidt (1853 - 1933), Duits kristallograaf;
 Victor Moritz Goldschmidt (1888 - 1947), Noors geochemicus.

Zie ook
Goldsmith (doorverwijspagina)